Dąbki peut désigner en Pologne :
dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Dąbki, un village
dans la voïvodie de Mazovie
 Dąbki, un village
dans la voïvodie de Lubusz
 Dąbki, un village
dans la voïvodie de Poméranie
 Dąbki, un village dans le powiat de Bytów
 Dąbki, un village dans le powiat de Chojnice
 Dąbki, un village dans le powiat de Człuchów
dans la voïvodie de Poméranie occidentale
 Dąbki, un village